
Семь смертных грехов — смертные грехи, описанные в христианских учениях.

В культуре

В живописи 
 «Семь смертных грехов и четыре последние вещи» — картина Иеронима Босха (ок. 1480).
 «» — картина Сьюзен Уайт (1993).

В литературе 
 «Семь смертных грехов» — книга Уильяма Берроуза (1992).
 «» — серия книг Робина Вассермана (2005—2007).
 «Семь смертных грехов» — манга Накабы Судзуки, издающаяся с 2012 года.

В музыке и театре 
 «Семь смертных грехов» — балет Бертольта Брехта и Курта Вайля (1933).
 «Семь смертных грехов» — альбом певицы Марианны Фейтфулл (1998).

В кинематографе 
 «Семь смертных грехов» — (США, 1917).
 «Семь смертных грехов» — киноальманах из семи новелл (Франция—Италия, 1952)
 «Семь смертных грехов» — киноальманах из семи новелл (Франция, 1962).
 «» — фильм Грэма Старка (Великобритания, 1971).
 «Семь смертных грехов» — (Бельгия—Люксембург, 1992).
 «Семь смертных грехов» — (Франция, 1993).
 «» — мини-сериал (Австралия, 1993).
 «Семь» — фильм Дэвида Финчера (США, 1995).
 «Семь смертных грехов» — (Норвегия, 2000).